Classe Apollo – classe di incrociatori protetti della Royal Navy
 Classe Apollo – classe di astronavi di Star Trek